Кастельяр-де-Сантьяго () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 2223 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля